— аниме-адаптация одноимённой серии игр, снятая под руководством режиссёра Ицуро Кавасаки (первый сезон). Режиссёром второго сезона и фильма стал Кадзуя Номура. Созданием музыки к сериалу занимался Хироюки Савано. Трансляция первого сезона проходила с 1 апреля по 17 июня 2009 года, трансляция второго началась 11 июля 2010 года. 4 июня 2011 года состоялась премьера полнометражного фильма.

На Anime Expo 2009 было объявлено, что компания Funimation Entertainment приобретает права на распространение в Северной Америке первого сезона сериала.

Сюжет 
Действие сюжета происходит во время периода Сэнгоку и рассказывает о приключениях воинов, борющихся против несправедливости и злодеев. Персонажи аниме носят имена исторических лиц этого периода Японии.

Персонажи 
 Датэ Масамунэ (яп. 伊達 政宗)
 Сэйю — Кадзуя Накаи

 Ода Нобунага (яп. 織田 信長)
 Сэйю — Норио Вакамото

 Санада Юкимура (яп. 真田 幸村)
 Сэйю — Соитиро Хоси

 Ранмару Мори (яп. 森 蘭丸)
 Сэйю — Хироки Симовада

 Адзаи Нагамаса (яп. 浅井長政)
 Сэйю — Кодзи Цудзитани

 Катакура Кодзюро (яп. 片倉小十郎)
 Сэйю — Тосиюки Морикава

 Сарутоби Сасукэ (яп. 猿飛 佐助)
 Сэйю — Такэхито Коясу

 Уэсуги Кэнсин (яп. 上杉 謙信)
 Сэйю — Роми Паку

 Маэда Кэйдзи (яп. 前田慶次)
 Сэйю — Масакадзу Морита

 Касуга (яп. かすが)
 Сэйю — Нацуко Куватани

 Такэда Сингэн (яп. 武田 信玄)
 Сэйю — Тэссё Гэнда

 Акэти Мицухидэ (яп. 明智 光秀)
 Сэйю — Сё Хаями

 Мацунага Хисахидэ (яп. 松永久秀)
 Сэйю — Кэйдзи Фудзивара

 Тоётоми Хидэёси (яп. 豊臣秀吉)
 Сэйю — Рётаро Окиаю

 Такэнака Хамбэй (яп. 竹中半兵衛)
 Сэйю — Акира Исида

 Мори Мотонари (яп. 毛利元就)
 Сэйю — Сигэру Накахара

 Тёсокабэ Мототика (яп. 長宗我部元親)
 Сэйю — Рюдзо Исино

 Токугава Иэясу (яп. 徳川家康)
 Сэйю — Тору Окава

  Исида Мицунари (яп. 石田三成)
 Сэйю — Томокадзу Сэки

Аниме-сериал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Рецензии
 Рецензия второго сезона аниме на сайте Anime News Network 
 Рецензия на сайте DVDTalk 
 Рецензия на сайте IGN 

Production I.G
Аниме-сериалы по мотивам компьютерных игр